Prescott – jądro procesora firmy Intel

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Prescott – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Prescott – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Prescott – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Prescott – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Prescott – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Prescott – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Prescott – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Prescott – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Prescott – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Columbia
 Prescott – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Walla Walla
 Prescott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Prescott (ang. Prescott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Prescott (ang. Prescott Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Prescott (ang. Prescott Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville

Miejscowości w Kanadzie:
 Prescott – miejscowość w prowincji Ontario, w hrabstwie Leeds And Grenville

Zobacz też 
 Prescot